Лев Михайлович Тарасов:
 Тарасов, Лев Михайлович (1912—1974) — поэт, прозаик, художник, искусствовед, специалист по изобразительному искусству второй половины XIX в.
 Тарасов, Лев Михайлович (1925—2010) — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела палеолита ИИМК РАН.
 Тарасов, Лев Михайлович (1921—2009) — режиссер телевидения, сценарист, переводчик, автор научно-полярных книг о музыке.